Професіональна футбольна група А 1999—2000 — 76-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Левскі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення чемпіонату клуб Олімпік-Берое змінив назву на Берое.
2. Клуб Нафтохімік (Бургас) взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як фіналіст Кубка Болгарії 1999—2000.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 червня 2000

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1999–2000
Болгарія
Болгарія
1999 у болгарському спорті
2000 у болгарському спорті